Данк:
 Орден «Данк» — орден Республики Казахстан.
 Данк, Льюис (род. 1991) — английский футболист.